Выпускалось несколько поколений данной модели автомобиля:
 Первое поколение — с 2004 по 2010 год.
 Второе поколение — с 2010 по 2020 год.
 Третье поколение — с 2020 года.

Галерея